Giuseppe Ugolini – cardinale italiano
Giuseppe Ugolini – carabiniere italiano, MOVM
Giuseppe Ugolini – pittore italiano